Mont-Royal hace referencia a varios artículos:

Lugares en Canadá
Monte Royal, en Montreal;
Parque de Mont-Royal, en Montreal;
Mont-Royal (ciudad)
Cementerio Mount Royal, elegante cementerio protestante de Montreal.